Ryszard Jabłoński (ur. 1952) – polski aktor
 Ryszard Jabłoński – polski wojskowy, generał